Il Pool B della zona Euro-Africana Group II nella Fed Cup 2010 è uno dei 2 gironi in cui è suddiviso il Group II della zona Euro-Africana. Quattro squadre si sono scontrate nel formato round robin. (vedi anche Pool A)

Armenia vs. Norvegia

Finlandia vs. Georgia

Armenia vs. Georgia

Armenia vs. Finlandia

Norvegia vs. Georgia

Finlandia vs. Norvegia

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2010